Jaroslav Rosický (* 6. prosince 1949) je bývalý český hokejista, obránce a útočník.

Hokejová kariéra 
V československé lize hrál za TJ Gottwaldov a Škodu Plzeň. Odehrál 10 ligových sezón. V nižších soutěžích hrál i za TJ Slavia PS Karlovy Vary.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Historie hokejového Zlína
 Historie světových hokejových turnajů a zlínského hokeje
 

Českoslovenští hokejoví obránci
Českoslovenští hokejoví útočníci
Čeští hokejoví obránci
Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Zlín
Hráči HC Plzeň
Hráči HC Karlovy Vary
Narození v roce 1949
Narození 6. prosince
Žijící lidé
Muži